Erik Jacobsen er navnet på flere personer:
 Erik Jacobsen (atlet) – dansk atlet
 Erik Jacobsen (politiker) (født 1940) – dansk politiker
 Erik Jacobsen (teaterdirektør) (født 1953) – direktør for Det Kongelige Teater